Влечение:

 Влечение — инстинктивное желание, побуждающее индивида действовать в направлении удовлетворения этого желания. 
 «Влечение» — романтическая драма французского режиссёра Катрин Корсини.

См. также